Вальхайм:

 Вальхайм — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Вальхайм — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.